Adèle Battanchon (1819-1886), nom de jeune fille d'Adèle Esquiros, femme de lettres et journaliste féministe française ;
 Félix Battanchon (1814-1893), violoncelliste et compositeur français ;
 Georges Battanchon (1879-1914), écrivain français.